Svenska mästerskapet i ishockey 1945 var det 23:e svenska mästerskapet i ishockey. I turneringen deltog 42 lag från Göteborg i söder till Skellefteå i norr. Längst av landsortslagen gick Wifsta/Östrand (Timrå) och Göta (Karlstad) som båda nådde en kvartsfinal. I finalen den 16 mars möttes Hammarby IF och Södertälje SK. Hammarby vann med 3–2.

Kvalificering
Första kvalomgången
30 januari: Åkers IF–Stallarholmens AIF 7-1
30 januari: Södertälje IF–IFK Tumba 7-4
2 februari: Strands IF–IK Warpen 8-3
2 februari: IK Huge–Gefle IF 8-7
3 februari: Uddens IF–IF Fellows 1-4
7 februari: IF Göta Karlstad–Forshaga IF 9-0
9 februari: Sandvikens IF–Strömsbro IF 7-2
11 februari: BK Forward–IF Eyra 2-2
15 februari: BK Forward–IF Eyra  6-4, omspel
16 februari: Atlas Diesels IF–Stockholms IF 6-3
16 februari: Karlbergs BK–Reymersholms IK 4–0
19 februari: AIK–IFK Lidingö 10-1
20 februari: Tranebergs IF–Årsta SK 4-3
20 februari: Västerås SK–IF Aros 5-3
27 februari: Skuru IK–IFK Stockholm 0-6

Andra kvalomgången
4 februari: Skellefteå IF–IFK Nyland 4-3
4 februari: Wifsta/Östrands IF–Strands IF 3-2
6 februari: Sörhaga IK–IF Fellows 4-3
16 februari: IFK Mariefred–Åkers IF 7-2
16 februari: Brynäs IF–IK Huge 4-5
18 februari: Mora IK–Sandvikens IF 6-5
21 februari: IF Göta Karlstad–BK Forward 4-0
23 februari: Västerås IK–Västerås SK 3-5
25 februari: UoIF Matteuspojkarna–Södertälje IF 9-3
25 februari: Tranebergs IF–Atlas Diesels IF 5-3
2 mars: IFK Stockholm–Karlbergs BK 0-3
2 mars: IF Vesta - AIK wo AIK

Matchträd

Matcher
Första omgången
16 februari: IK Göta–Nacka SK 3–2
24 februari: Karlbergs BK–Mora IK 6–2
25 februari: Hammarby IF–Västerås SK 10–3
4 mars: Wifsta/Östrands IF–Skellefteå IF 6–4
4 mars: IF Göta–Sörhaga IK 8–1
4 mars: AIK–IK Huge 18–3
4 mars: UoIF Matteuspojkarna–IFK Mariefred 6–3
4 mars: Södertälje SK–Tranebergs IF 10–2

Kvartsfinaler
4 mars: IK Göta–Karlbergs BK 4–3
9 mars: Hammarby IF–Wifsta/Östrands IF 6–0
9 mars: AIK–IF Göta 17–0
11 mars: Södertälje SK–UoIF Matteuspojkarna 3–0

Semifinaler
10 mars: Hammarby IF–IK Göta 4–3
13 mars: Södertälje SK–AIK 6–3

Final
16 mars: Hammarby IF–Södertälje SK 3–2
Hammarbys mål gjordes av Bror Pettersson (2) och Åke Andersson. Södertäljes båda mål gjordes av  Ivan Thunström. Matchen spelades på Stockholms stadion inför  åskådare.

Se även
 Division I i ishockey 1944/1945
 Division II i ishockey 1944/1945

Källor

1945 i Sverige
Ishockeysäsongen 1944/1945
1945